Quiéreme é um filme hispano-argentino de 2007, dirigido por Beda Docampo Feijóo, com duração de 95 min e atuação de Darío Grandinetti, Ariadna Gil, Cristina Valdivielso, Juan Echanove e Carlos Hipólito.

Filmes da Argentina de 2007
Filmes de drama da Argentina
Filmes em língua espanhola
Filmes da Espanha de 2007
Filmes de drama da Espanha